Arnault ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Vincent Arnault (1766–1834), französischer Dramatiker und Politiker
 Bernard Arnault (* 1949), französischer Unternehmer
 Clement Arnault (* 1990), französischer Skilangläufer
 Delphine Arnault (* 1975), französische Unternehmerin
 Eve-Marie Arnault, französische Kostümbildnerin
 Jean-Claude Arnault (* 1946), französisch-schwedischer Fotograf und Theaterregisseur
 Lucien Arnault (1787–1863), französischer Dramaturg

Arnault steht auch für:

 Bois-Arnault, eine französische Gemeinde im Département Eure

Siehe auch: 
 Arnauld
 Arnaud
 Arnaut
 Arnold